Zoothera major — вид воробьиных птиц из семейства дроздовых. Ранее считался подвидом Zoothera dauma.

Распространение 
Эндемики островов Осима и Какерома, расположенных в северной части островов Рюкю (территория Японии).

Описание 
Крупные дрозды с отчетливо выраженным рисунком. Длина тела 29-31 см, вес около 172 г. Длина клюва составляет 3.1-3.3 см.

Биология 
Питаются беспозвоночными и фруктами. В кладке 3-4 яйца.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT. Гнездящаяся популяция с 1999 года оценивается и подсчитывается Клубом орнитологов Амами (Япония) по всему острову ежегодно в конце марта.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet

Дроздовые